Список событий в автомобилестроении в ← 2014→ году:

События

Январь 
 15 — Michelin разработала технологию «EverGrip» для шин.
 17 — Создан новый производитель David Brown Automotive.

Февраль 
 25 — Hennessey Venom GT побил рекорд скорости Bugatti Veyron Super Sport, который был установлен в 2010 году.

Март

Апрель 
 9 — Компания Land Rover разработала технологию дополнительной реальности «Transparent Bonnet Concept», которая позволяет водителю видеть дорогу сквозь капот, делая его «прозрачным».
 10 — Компания BMW разрабатывает OLED-фары.
 23 — Ралли-рейд «Шелковый путь» отменён и перенесён на 2015 год.
 24 — Компания Toyota установила рекорд продаж, продав за 2013 год 10,13 миллиона автомобилей.
 29 — Audi A3 на международном автосалоне в Нью-Йорке определён лучшим автомобилем 2014 года.

Май 
 29 — День военного автомобилиста
 31 — Снят с производства Hindustan Ambassador. Выпуск автомобиля продолжался 57 лет, за это время его дизайн не изменился.

Июнь 
 13 — Mercedes-Benz представил двигатель для AMG GT.
 25 — Google представила Android Auto — интерфейс операционной системы Android для автомобилистов.

Июль

Август 
 12 — На продажу выставили автомобиль Wanderer W11/1 принадлежавший рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.
 Tesla и Panasonic подписали соглашение о строительстве завода Gigafactory 1 по производству литиевых аккумуляторов для электроавтомобилей.

Сентябрь 
 16
 Показан первый в мире автомобиль, созданный на 3D-принтере.
 Немецкий поставщик запчастей ZF Friedrichshafen AG объявил о покупке американского конкурента TRW.
 18
 Компания Vencer заявила о начале сборки первого экземпляра своей единственной модели Sarthe.
 — Ferrari 250 GTO Berlinetta 1962 года стал самым дорогим автомобилем в мире, проданным с аукциона. Покупатель за автомобиль отдал 38 миллионов 115 тысяч долларов.
 19 — Таможенная служба США вернула Jaguar XK-E 1967 года владельцу, который был угнан у него 46 лет назад.
 22 — На продажу выставили уникальный концепт-кар Italdesign Aztec 1988 года выпуска.

Октябрь

Ноябрь 

 18 ноября — на автосалоне в Лос-Анджелесе Mazda показала мини кроссовер Mazda CX-3

Декабрь 
 8 — Компания BMW представила самую дорогую краску — Pure Metal Silver («чистый серебряный металик»).

События без точной даты

Представлены новые автомобили 
 январь — Infiniti Q50 Eau Rouge, Nissan NV200 London Taxi, Peugeot 308 SW, Lexus RC F, Zenos E10, Kia GT4 Stinger
 февраль — Koenigsegg One:1, Arash AF-8, Renault Kwid Concept
 март — David Brown Automotive Speedback GT, Toyota TS040 Hybrid, Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-440 MR, Mastretta MXT, Hennessey Venom GT World’s Fastest Edition, Ford Fiesta Hot Hatch Edition, Bugatti Veyron Grand Sport Roadster «Vitesse» «Rembrandt Bugatti», Abarth 695 Biposto, McLaren 650S Spider, QUANT e-Sportlimousine, Subaru Viziv 2, Citroen C1 Swiss & Me
 апрель — CH-Auto Event, HPD ARX-04b, Bugatti Veyron Grand Sport Roadster «Vitesse» «Black Bess», BAIC BJ80, BAIC BJ100, BAIC X5, Leopard C3, Hongqi H7, JAC A6, Zotye E20, Audi TT Offroad,Lincoln MKX, BMW X6, Lifan 820, Mazda MX-5 25th Anniversary Edition, Audi RS7 Dynamic Edition, Ugur Sahin Project F, MINI Paceman GoalCooper, Lamborghini Aventador Jackie Chan Edition,Trident Iceni, Chevrolet Cruze II, Peugeot 408 II, Citroen DS 6WR, Peugeot Exalt Concept, Volkswagen Golf R 400, BMW Vision Future Luxury Concept
 май — Ariel Atom 3.5R, Rezvani Beast, Audi A3 clubsport quattro, Bentley Mulsanne 95, Skoda CitiJet, Lamborghini 5-95 Zagato, Volkswagen Amarok Power, MINI Superleggera Vision concept, GMC Sierra All Terrain HD 2015, Audi R8 LMX, Volkswagen Golf GTI Wolfsburg Edition, Hyundai Veloster Midship Concept.
 июнь — Innotech Aspiron, Pagani Zonda 760 X, Jaguar F-Type Project 7, Elemental RP-1, Ferrari F12 TRS, Seat Leon X-Perience, Lotus Exige LF1, ATS Sport
 июль — Saleen S302 Mustang, Aston Martin DP-100 Vision Gran Turismo
 август — VSpeed V77 Gran Turismo, Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Ettore Bugatti, Renovo Coupe
 сентябрь — Zenos E10 S, Toyota Urban Utility, Ford Falcon Ute, Nissan Project Titan, HSV GTS Maloo, Lexani Motorcars, Cadillac Escalade Concept One 2015, Subaru Forester STI tS, Bentley Mulsanne Speed, Nissan Sparky
 октябрь — Aston Martin Vanquish Carbon Edition, Peugeot Exalt Paris Concept, Ford Mustang 302, Audi TT, Volkswagen Phaeton, Silverado Toughnology, Toyota Tundra Bass Pro Shops Off-Road Edition, Audi S3 Limited Edition, Chevrolet Colorado Sport Concept, Audi TT Sportback Concept, Subaru Impreza, Ferrari 458 Speciale A, Porsche Cayenne S E-Hybrid, MINI Cooper S 2015 Hardtop, Mercedes-Benz S550 Plug-in Hybrid, Kia Optima T-Hybrid 2015, Lexus GS F, Infiniti Q80 2015
 ноябрь — Honda FCV Concept,Kiira EV Smack Audi Prologue Coupe Concept, Mercedes-Benz-Maybach S600, Ford Mustang Galpin Rocket,, Mazda CX-3
 декабрь — Ferrari FXX K, Willys AW 380 Berlinetta, Ferrari Pininfarina Sergio, Aston Martin DB10, BMW 30 Jahre M5,

Примечания 

Авто
Годы в истории автомобилей